Европейски клубни турнири по футбол е обобщено название на ежегодните футболни състезания, организирани от европейската футболна федерация УЕФА. Право за участие в тях имат футболни клубове от страните-членки на УЕФА. Всеки един от турнирите има свои собствени критерии, по които се подбират участниците от всяка една страна-членка.

Турнири

Класиране на спечелените трофеи на клубовете 
  Слован Братислава (Словакия) – 13
  Барселона (Испания) – 12
  Реал Мадрид (Испания) – 11
  ИФК Гьотеборг (Швеция) – 10
  Малмьо (Швеция) – 10
  Милан (Италия) – 8
  Ливърпул (Англия) – 8
  Аякс (Холандия) – 8
  Славия Прага (Чехия) – 7
  Ювентус (Италия) – 7
  Баник Острава (Чехия) – 7
  Айнтрахт Брауншвайг (Германия) – 7
  Валенсия (Испания) – 7
  Локомотив Москва (Русия) – 7
  Байерн Мюнхен (Германия) – 6
  Фейенорд (Холандия) – 6
  Хамбургер (Германия) – 6
  Грасхопер (Швейцария) – 6
  Интер (Италия) – 5
  Стандард Лиеж (Белгия) – 5
  Херта БШК Берлин (Германия) – 5
  Йънг Бойс (Швейцария) – 5
  Йостерш ИФ (Швеция) – 5
  Бохемианс Прага (Чехия) – 5
  Вердер Бремен (Германия) – 5
  Олимпик Марсилия (Франция) – 4
  Цюрих (Швейцария) – 4
  Байер Юрдинген (Германия) – 4
  АИК (Швеция) – 4
  Тирол Инсбрук (Австрия) – 4
  Кошице (Словакия) – 4
  Макаби Нетаня (Израел) – 4
  Берое Стара Загора (България) – 4
  Лийдс Юнайтед (Англия) – 4
  Динамо Загреб (Хърватия) – 4
  Манчестър Юнайтед (Англия) – 3
  Кайзерслаутерн (Германия) – 3
  Карлсруе (Германия) – 3
  Тотнъм (Англия) – 3
  Парма (Италия) – 3
  Дуисбург (Германия) – 3
  Порто (Португалия) – 3
  Андерлехт (Белгия) – 3
  Спарта Прага (Чехия) – 3
  АГФ Орхус (Дания) – 3
  ИФК Норшьопинг (Швеция) – 3
  Лингбю (Дания) – 3
  Спартак Търнава (Словакия) – 3
  Пластика Нитра (Словакия) – 3
  Аустрия Залцбург (Австрия) – 3
  Висла Краков (Полша) – 3
  Фортуна Дюселдорф (Германия) – 3
  Погон Шчечин (Полша) – 3
  Халмстадс БК (Швеция) – 3
  Хановер 96 (Германия) – 3
  Полония Битом (Полша) – 3
  Заглембе Сосновец (Полша) – 3
  Унион Теплице (Чехия) – 3
  Збройовка (Чехия) – 3
  Шалке 04 (Германия) – 3
  Карл Цайс Йена (Германия) – 3
  Реал Сарагоса (Испания) – 3
  Славия София (България) – 3
  Челси (Англия) – 3
  Локомотив София (България) – 3
  Хонвед (Унгария) – 3
  Рапид Букурещ (Румъния) – 3
  Рапид Виена (Австрия) – 3
  Нотингам (Англия) – 2
  Борусия Дортмунд (Германия) – 2
  Арсенал (Англия) – 2
  Щутгарт (Германия) – 2
  Нюкасъл (Англия) – 2
  Пари Сен Жермен (Франция) – 2
  Айнтрахт Франкфурт (Германия) – 2
  Астън Вила (Англия) – 2
  Лил (Франция) – 2
  ПСВ Айндховен (Холандия) – 2
  Уест Хям (Англия) – 2
  Бенфика (Португалия) – 2
  Борусия Мьонхенгладбах (Германия) – 2
  Интер Братислава (Словакия) – 2
  ФК Ньошател Ксамакс (Швейцария) – 2
  Копенхаген (Дания) – 2
  Кемницер (Германия) – 2
  АЖ Оксер (Франция) – 2
  Динамо Киев (Украйна) – 2
  Локомотив Кошице (Словакия) – 2
  Спортинг (Португалия) – 2
  Одра Ополе (Полша) – 2
  Люцерн (Швейцария) – 2
  Виена (Австрия) – 2
  Брьонбю ИФ (Дания) – 2
  Висмут Ауе (Германия) – 2
  Рот Вайс Ерфурт (Германия) – 2
  Видеотон (Унгария) – 2
  Видзев Лодз (Полша) – 2
  Рибник (Полша) – 2
  Блау Вайс Линц (Австрия) – 2
  Оденсе Болдклуб (Дания) – 2
  Отвидаберис ФФ (Швеция) – 2
  Лех Познан (Полша) – 2
  Татабаня (Унгария) – 2
  Йеднота Тренчин (Словакия) – 2
  Фрем Копенхаген (Дания) – 2
  Б 1903 (Дания) – 2
  Виляреал (Испания) – 2
  Йоребру СК (Швеция) – 2
  Дожа Уйпещ (Унгария) – 2
  Твенте (Холандия) – 2
  Рома (Италия) – 2
  ЦСКА Москва (Русия) – 2
  Цървена звезда (Сърбия) – 2
  Еспаньол (Испания) – 1
  Лацио (Италия) – 1
  Селтик (Шотландия) – 1
  Байер Леверкузен (Германия) – 1
  Фиорентина (Италия) – 1
  Евертън (Англия) – 1
  Ланс (Франция) – 1
  Наполи (Италия) – 1
  Манчестър Сити (Англия) – 1
  Ипсуич (Англия) – 1
  Атлетико Мадрид (Испания) – 1
  Сампдория (Италия) – 1
  Локомотив Лайпциг (Германия) – 1
  Глазгоу Рейнджърс (Шотландия) – 1
  Магдебург (Германия) – 1
  Лирсе (Белгия) – 1
  Стяуа (Румъния) – 1
  Марибор (Словения) – 1
  Ференцварош (Унгария) – 1
  Мехелен (Белгия) – 1
  Галатасарай (Турция) – 1
  Лугано (Швейцария) – 1
  Рух Хожув (Полша) – 1
  Олимпик Лион (Франция) – 1
  Страсбург (Франция) – 1
  Нюрнберг (Германия) – 1
  Севиля (Испания) – 1
  Динамо Тбилиси (Грузия) – 1
  Ден Хааг (Холандия) – 1
  Ханза Росток (Германия) – 1
  Легия Варшава (Полша) – 1
  Шомберки Битом (Полша) – 1
  Йеднота Жилина (Словакия) – 1
  Маастрихт (Холандия) – 1
  Стал Мелец (Полша) – 1
  Сервет (Швейцария) – 1
  Тринец (Чехия) – 1
  Сент Етиен (Франция) – 1
  Барейро (Португалия) – 1
  Белененсеш (Португалия) – 1
  Челик Зеница (Босна и Херцеговина) – 1
  Юргорден (Швеция) – 1
  Войводина Нови Сад (Сърбия) – 1
  Татран Прешов (Словакия) – 1
  Грац АК (Австрия) – 1
  Пирин Благоевград (България) – 1
  Елфсбори (Швеция) – 1
  Винер ШК (Австрия) – 1
  Будучност (Черна гора) – 1
  Моленбек (Белгия) – 1
  Абърдийн (Шотландия) – 1
  Щутгартер Кикерс (Германия) – 1
  Унион Хеб (Чехия) – 1
  Адмира Вакер (Австрия) – 1
  ИК Браге (Швеция) – 1
  Слобода Тузла (Босна и Херцеговина) – 1
  Хамарбю (Швеция) – 1
  Витковице (Чехия) – 1
  ГКС Катовице (Полша) – 1
  Гурник Забже (Полша) – 1
  Макаби Хайфа (Израел) – 1
  МТК Будапеща (Унгария) – 1
  Унион Берлин (Германия) – 1
  Сигма Оломоуц (Чехия) – 1
  Етър Велико Търново (България) – 1
  Икаст (Дания) – 1
  Рид (Австрия) – 1
  Кайсериспор (Турция) – 1
  Нествед (Дания) – 1
  Йоргрюте ИС (Швеция) – 1
  ГАИС (Швеция) – 1
  Лозана (Швейцария) – 1
  Дукла Банска Бистрица (Чехия) – 1
  Дунайска Стреда (Словакия) – 1
  Шиофок (Унгария) – 1
  Олбор (Дания) – 1
  Локомотив Горна Оряховица (България) – 1
  Трелеборис ФФ (Швеция) – 1
  Динамо Дрезден (Германия) – 1
  Бекешчаба (Унгария) – 1
  Аустрия Виена (Австрия) – 1
  Генгам (Франция) – 1
  Силкебор ИФ (Дания) – 1
  СК Бастия (Франция) – 1
  Болоня (Италия) – 1
  Етникос (Кипър) – 1
  Монпелие (Франция) – 1
  Удинезе (Италия) – 1
  Селта (Испания) – 1
  Бордо (Франция) – 1
  Троа (Франция) – 1
  Малага (Испания) – 1
  ФК Фулъм (Англия) – 1
  Перуджа (Италия) – 1
  Зенит Санкт Петербург (Русия) – 1
  Академик София (България) – 1
  Локомотив Мездра (България) – 1
  ЦСКА София София (България) – 1
  Ференцварош (Унгария) – 1
  Арсенал (Англия) – 1
  Самсунспор (Турция) – 1
  Едесайкос (Гърция) – 1
  Съръер СК (Турция) – 1
  ФК Сибиу (Турция) – 1
  ОФИ Крит (Гърция) – 1
  Ираклис Солун (Гърция) – 1
  Велес Мостар (Черна гора) – 1
  Спортул Студенцеск (Румъния) – 1
  НК Риека (Хърватска) – 1
  Панатинайкос (Гърция) – 1
  Олимпиакос (Гърция) –
  Раднички Ниш (Северна Македония) – 1
  Ботев Пловдив (България) – 1
  Панионионс (Гърция) – 1
  Партизани Тирана (Албания) – 1
  Фенербахче (Турция) – 1
  ФК Брашов (Румъния) – 1
  Фарул (Румъния) – 1
  Железничар Сараево (Босна и Херцеговина) – 1
  Спарта Ротердам (Нидерландия) – 1

Класация на държавите 
  – общо 76 купи, спечелени от 28 отбора
  – общо 46 купи, спечелени от 15 отбора
  – общо 34 купи, спечелени от 10 отбора
  – общо 33 купи, спечелени от 11 отбора
  – общо 32 купи, спечелени от 14 отбора
  – общо 31 купи, спечелени от 12 отбора
  – общо 31 купи, спечелени от 10 отбора
  – общо 26 купи, спечелени от 14 отбора
  – общо 22 купи, спечелени от 8 отбора
  – общо 20 купи, спечелени от 6 отбора
  – общо 20 купи, спечелени от 11 отбора
  – общо 19 купи, спечелени от 13 отбора
  – общо 18 купи, спечелени от 10 отбора
  – общо 15 купи, спечелени от 8 отбора
  – общо 11 купи, спечелени от 5 отбора
  – общо 10 купи, спечелени от 7 отбора
  – общо 9 купи, спечелени от 5 отбора
  – общо 5 купи, спечелени от 2 отбора
  – общо 3 купи, спечелени от 3 отбора
  – общо 3 купи, спечелени от 3 отбора
  – общо 2 купи, спечелени от 1 отбор
  – общо 2 купи, спечелени от 2 отбора
  – общо 2 купи, спечелени от 2 отбора
  – общо 1 купа, спечелена от 1 отбор
  – общо 1 купа, спечелена от 1 отбор
  – общо 1 купа, спечелена от 1 отбор
  – общо 1 купа, спечелена от 1 отбор
  – общо 1 купа, спечелена от 1 отбор
  – общо 1 купа, спечелена от 1 отбор

Външни препратки 
 Официален сайт на УЕФА за европейските клубни турнири